Запрянов може да се отнася за:
 Ангел Запрянов (р. 1926), български политик
 Атанас Запрянов (р. 1950), български офицер
 Валери Запрянов (р. 1954), български журналист
 Димитър Запрянов (1883-1909), български революционер
 Димитър Запрянов (джудист) (р. 1960), български джудист
 Трайко Запрянов (1904-1992), български невролог